Аги:

  — населённый пункт в регионе Маради, Нигер.
 АГИ, или Абдул Гафар Ибрагим, — малайзийский поэт.
 АГИ — советский авиагоризонт, гироскопический прибор.